Spirorchis är ett släkte av plattmaskar. Spirorchis ingår i familjen Spirorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Spirorchis